El Born steht für:

 El Born (Turnierplatz), in katalanischsprachigen Gebieten ein Turnierplatz der Ritter oder ein Ritterturnier
 ein Viertel in Barcelona im ersten Stadtbezirk Ciutat Vella, Katalonien, Spanien
 El Born (Historische Markthalle) in Barcelona
 El Born (Archäologische Fundstätte) unter der historischen Markthalle in Barcelona
 Born Centre de Cultura i Memòria (auch El Born CCM), die Organisation, die alle Aktivitäten um die archäologische Fundstelle und die historische Markthalle organisiert und integriert